Sainte Julienne peut faire référence à :

Saintes des Églises catholiques et orthodoxes 
 Julienne (+ ?) et son fils Saturnin, martyrs morts par le feu. Honorés avec les ss. Pompien et Galaction, noyés en mer ; célébrés le 22 juin en Orient.
 Julienne de Ptolémaïs († vers 273), avec son frère Paul et leurs amis Codrat, Acace et Stratonique, martyrs en Syrie ; célébrés le 4 mars.
 Julienne de Cilicie (°286 - †305) et Cyrienne, martyres, célébrées le 1er novembre.
 Julienne d'Héliopolis († entre 285 et 305), martyre, compagne de sainte Barbara, célébrée par l'Église orthodoxe le 4 décembre.
 Julienne de Rome († vers 303 ou 304), avec Cyriaque diacre, ainsi que Large, Crescentien, Memmie, Smaragde et dix-huit autres, martyrs à Rome sous Dioclétien et Maximien ; célébrés le 8 août. 
 Julienne de Tarse († 304), ou Julitte avec Cyr ou Kyrikos son enfant de cinq ans, martyrs légendaires à Tarse lors de la persécution de Dioclétien ; célébrés le 16 juin.
 Julienne de Bologne († 430), mère de famille nombreuse à Bologne en Italie ; célébrée le 7 février.

 Julienne de Nicomédie (), vierge et martyre à Nicomédie en Bithynie (Asie Mineure) ;

Saintes et bienheureuses des Églises catholiques 

 Julienne de Cornillon (1192-1258), née à Retinne (Belgique), religieuse Augustine puis prieure du monastère du Mont-Cornillon à l'origine de la Fête Dieu ; 

 Julienne de Collalto († 1262), bienheureuse, née à Trévise en Italie, religieuse bénédictine à 10 ans, abbesse-fondatrice de l'abbaye de Saint-Blaise et Catalde à Venise ; célébrée le . 

 Julienne de Norwich (1342-1416), recluse, mystique bénédictine ;
 Julienne Falconieri (1341), originaire de Florence, nièce d'Alexis Falconieri, fondatrice des Mantellates ; 

 Julienne de Busto Arsizio (°1427 - †1501), ou Giuliana Puricelli da Busto Arsizio, bienheureuse, religieuse converse Augustine, ermite dans les montagnes de Varèse au-dessus de Milan ; célébrée le 15 août.

 Julienne Kim Yeon-i († 1801), laïque coréenne, martyre à Séoul, bienheureuse ; fêtée le 2 juillet.

Saintes des Églises orthodoxes 
 Julienne de Kiev († 1540), moniale, fille du prince d'Olshansk ; célébrée le 6 juillet.
 Julienne de Lazarevskoje († 1604), ou Julienne de Mourom, moniale ; célébrée le 2 janvier.

 Julienne de Vyazma (†1406), une princesse Russie, célébré par l'Église Orthodoxe.

Voir aussi

Références 

Julienne
Julienne
Julienne